Hoffmann Tamás (1931–2007) etnográfus, muzeológus
Hoffmann Tamás (1964) politikus